Фландрен () — французская фамилия.

Известные носители:
 Фландрен, Ипполит (1809—1864) — французский художник, исторический живописец и портретист.
 Фландрен, Жан (после 1301—1415) — французский куриальный кардинал.
 Фландрен, Поль Жан (1811—1902) — французский художник религиозной живописи, портретист, карикатурист; брат Ипполита Фландрена.

См. также 
 Фланден